Il singolare del Malaysian Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

João Sousa era il detentore del titolo ma ha perso al primo turno contro Benjamin Becker.

In finale Kei Nishikori ha battuto Julien Benneteau per 7–64, 6–4.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Kei Nishikori (Vincitore)
  Ernests Gulbis (semifinale)
  Leonardo Mayer (secondo turno)
  Julien Benneteau (finale)

  Pablo Cuevas (quarti di finale)
  João Sousa (primo turno)
  Pablo Andújar (quarti di finale)
  Nick Kyrgios (primo turno)

Qualificati

  James Ward (primo turno)
  Philipp Petzschner (secondo turno)

  Philipp Oswald (primo turno)
  Kento Takeuchi (primo turno)

Wildcard

  Tarō Daniel (primo turno)
  Omar Jasika (primo turno)

  Filip Krajinović (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Malaysian Open 2014
ATP World Tour 2014